Novaci (makedonska: Новаци, albanska: Komuna e Novacit) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Novaci, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Skopje. Novaci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novaci är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Opsjtina Novaci. Runt Novaci är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  km väster om Opsjtina Novaci. 

Trakten runt Novaci består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Novaci (kommun)